Стів Джобс (Стівен Пол Джобс) (англ. Steven Paul Jobs, Steve Jobs; * 24 лютого 1955 — † 5 жовтня 2011) — американський підприємець і винахідник. Художні твори про нього:
 Джобс (фільм) (англ. Jobs, стилізовано як jOBS, в українському прокаті «Джобс: Імперія спокуси») — американський художній біографічний фільм 2013 року про Стіва Джобса.
 Стів Джобс (книга) — авторизована (переглянута і схвалена автором або зроблена за згодою автора) біографія Стіва Джобса, що була написана Волтером Айзексоном.
 Стів Джобс (фільм) () — американський драматичний фільм 2015 року, знятий Денні Бойлом за однойменним романом Волтера Айзексона 2011 року видання.